Stanisław Zięba (1919–1941) – pilot myśliwski 
 Stanisław Zięba (1928–2010) – polski trener, współtwórca polskiego biathlonu
 Stanisław Zięba (1933-2020) – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 Stanisław Zięba (ur. 1934) – polski polityk, minister, dr hab. inż. rolnik
 Stanisław Zięba (ur. 1947) – polski samorządowiec, radny Krakowa, laureat Medalu św. Brata Alberta w 2002 roku
 Stanisław Zięba (zm. 2020) – polski reżyser światła
 Maciej Stanisław Zięba (ur. 1957) – polski filozof, orientalista, europeista